Forton (Lancashire), een plaats in het Engelse graafschap Lancashire
Forton (Staffordshire), een plaats in het Engelse graafschap Staffordshire